Nome kan syfta på:

 Nome (Egypten) – annan beteckning för län i det forntida Egypten. Se även :Kategori:Nome i Egypten.

Personer
 John Nome (19904–1980), norsk teolog
 Sigurd Nome (1911–1979), norsk skulptör

Geografi

Norge 

 Nome kommun, Vestfold og Telemark fylke, 
 Nome (dal), Agder fylke, Søgne,

USA 

 Nome (ort i USA, Texas), Jefferson County, 
 Nome, Alaska, ort, Nome Census Area, 

Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade USAförgreningar